Jeziora w Polsce:
 Zdrężno – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Piecki, koło Rutkowa
 Zdrężno – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Piecki, koło Jeziora Mokrego
 Zdrężno – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Ełk

Dawne nazwy jezior:
 Zdrężno – dawna nazwa Jeziora Zdryńskiego w woj. warmińsko-mazurskim

Przypisy